Dry Run ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dry Run (Maryland)
 Dry Run (Ohio)
 Dry Run (Pennsylvania)
 Dry Run (West Virginia)

Dry Run steht für:
 Früherer Titel eines Films, siehe Vergiftete Wahrheit